Сезон 2010 стал для ПФК ЦСКА 19-м в Высшем дивизионе России. Это был первый полноценный сезон под руководством Леонида Слуцкого. В этом сезоне команда не взяла ни одного трофея впервые за 9 лет. «Красно-синие» уверенно шли по ходу чемпионата, однако уступили титул «Зениту».

Был так же проигран Суперкубок России 2010, в котором действующий чемпион «Рубин» обыграл «армейцев» 1:0.

Тем не менее команда впервые в истории дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов 2009/2010, где уступила будущему обладателю титула Интеру. В Лиге Европы 2010/2011 ЦСКА прошёл квалификацию и групповой этап, не проиграв ни единого матча, и вышел в плей-офф.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима 

Убытки:6.540.000

Лето 

Убытки:20.500.000

Ушли из клуба

Зима 

Прибыль:0

Лето 

Прибыль:17.000.000

Общие убытки:27.040.000

Общая прибыль:17.000.000

Разница:10.040.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 2010/11

1/16 финала 

Матч 1/8 финала состоялся в 2011 году

Суперкубок России 2010

Лига чемпионов 2009/10

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы 2010/11

Квалификация

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2010
ЦСКА Москва